Джузеппи́на Маргери́та Бахи́та (, около 1868, Гебель-Агилер, Судан — 8 февраля 1947, Виченца, Италия) — католическая святая, первая суданская святая, монахиня.

Биография 
Родилась в селении Гебель-Агилер (провинция Дарфур). В раннем возрасте была похищена арабскими кочевниками и продана ими в рабство. Работорговцы дали ей имя Бахита (по-арабски «счастливая»). Несколько раз её продавали на рабовладельческих рынках Судана. Находясь в рабстве в течение 10 лет, она неоднократно подвергалась со стороны своих хозяев многочисленным унижениям и побоям.

В 1883 году последний хозяин девочки продал её итальянскому консулу Каллисто Леньяни, который, в свою очередь, через некоторое время отдал Джузеппину на попечение итальянской семье, находившейся в то время в Судане. Эта семья увезла Бахиту в Италию, где её взяла под свою опеку итальянка Турина Микеле. С ней Джузеппина Бахита прожила три года в Мирано. В 1889 году Джузеппина познакомилась с монахинями из Конгрегации каноссианок, под их влиянием приняла христианство. В этом же году она отказалась вернуться по приказу её хозяйки в Африку. Итальянские высшие светские и церковные власти (главный префект и кардинал Венеции) поддержали Джузеппину в этом решении, заявив, что Италия не признаёт рабства. Джузеппина получила свободу и осталась в Италии. 9 января 1890 года Джузепина приняла таинство крещения, во время которого она получила имя Джузеппина Маргерита.

В дальнейшем вся жизнь Джузеппины была связана с каноссианками. 8 декабря 1896 года Джузеппина приняла в этой конгрегации монашеские обеты; с 1902 года работала в Виченце, занимаясь благотворительностью и воспитанием детей. После 1910 года стала ездить по Италии, рассказывая о своём нелёгком пути к христианству и монашескому призванию.

Прославление 
Джузеппина была беатифицирована папой Иоанном Павлом II 17 мая 1992 года; канонизирована 1 октября 2000 года. Память святой Джузеппины Бахиты отмечается в Католической Церкви 8 февраля.

Римский папа Бенедикт XVI в своей энциклике Spe Salvi приводит пример жизни святой Джузеппины Бахиты как свидетельство упования на Бога.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Литература 
 Даньино М. Л. Бакита рассказывает свою историю, Рим, 1996.

Ссылки 
 О святой на портале saints.katolik.ru
 Энциклика Spe salvi

Католические святые
Святые Италии
Святые Африки
Канонизированные католические монахини
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке
Католические монахини Италии
Похищенные дети